Агафья Святославовна (1190-е, Новгород-Северское княжество — около 1247, Плоцк) — представительница династии Рюриковичей по рождению, великая княгиня Польши и княгиня Мазовии по браку.

Биография 
Агафья была дочерью волынского князя Святослава Игоревича и его жены Ярославы Рюриковны, дочери киевского князя Рюрика Ростиславича.

По различным датировкам между 1207 и 1210 годами Агафья прибыла в Польшу, чтобы вступить в брак с князем Конрадом Мазовецким. Брак был следствием политических игр — отец Агафьи в то время стал союзником польского князя Лешека Белого и нуждался в этом браке, чтобы закрепить союз с польской знатью. Брак Агафьи и Конрада продлился тридцать лет.

Агафья активно поддерживала стремление мужа сблизиться с Тевтонским орденом, стремления вскоре увенчались успехом и в 1227 году княжеская пара встречала при своём дворе Германа Балка.

В 1239 году было совершено преступление, повлиявшее на членов семьи княгини. Всё началось, когда сын Агафьи Казимир женился на дочери Генриха Набожного Констанции. Иоан Херон, воспитатель сыновей Агафьи и Конрада, выказал своё отрицательное отношение к браку воспитанника и Констанции, а также, вероятно, нелестно отзывался о правлении Конрада. В конце концов Иона предали суду, признали виновным и казнили через публичное повешение. Ян Длугош писал по этому поводу: «А когда он умер, его тело сняли с виселицы и несколько братьев доминиканцев унесли его с намерением похоронить. Иоана похоронить так и не удалось, Агафья и Конрад приказали повесить его в кафедральном соборе Плоцка». Поскольку Агафья была причастна к обвинительному приговору, её стали называть второй Иезавелью. Также, по некоторым свидетельствам, княжеская пара была проклята архиепископом Гнезно.

Новость о казни быстро разлетелась по всей стране. Архиепископ Пелка Лис не только наложил проклятие на Агафью и её мужа, но также запретил церковные службы по всей Мазовии. Церковные колокола молчали и жители не могли ходить к мессе, ни свадьбы, ни похороны не проводились. От Конрада отвернулись практически все союзники и друзья. Тогда Конрад отправился в Лович и вымолил там прощение себе и Агафье.

В Плоцке выставлена гравюра, на которой изображена Агафья, её муж и двое старших сыновей. Точная дата смерти Агафьи не определена, но доподлинно известно, что она пережила Конрада, умершего 31 августа 1247 года.

Потомство 
У Агафьи и Конрада было 10 детей:
 Болеслав Мазовецкий (ок. 1210 — 17 апреля 1248), князь Мазовский (1247—1248)
 Казимир Куявский (между 1210 и 1213 — 14 декабря 1267), князь Кулявский (1247—1267)
 Земовит Мазовецкий (ок. 1213 — 24 июня 1262), унаследовал от старшего брата титул Князя Мазовецкого (1248—1262)
 Евдоксия(1215—1240), жена графа Дитриха I фон Брена
 Людмила (род. до 1225)
 Земомысл (между 1216 и 4 июля 1228 — между 10 июля и 18 сентября 1241)
 Саломея (между 1220 и 1225 — после 30 августа 1268), монахиня
 Юдита Мазовецкая (между 1222 и 1227 — 4 декабря между 1257 и 1263), замужем сначала за Мешко II Опольским, потом за Генрихом III Белым Вроцлавским
 Дубравка (ок. 1230—1265)
 Мешко (род. 1235 — умер в младенчестве)

Предки

Примечания

Литература 
 Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси, Москва, 1950

Ссылки 
 Agafia Rurykowiczówna

Ольговичи
Пясты
Рюриковичи по алфавиту
Княжны Древней Руси
Женщины XII века
Женщины XIII века
Великие княгини польские
Княгини Мазовии